114 км — залізничний колійний пост Криворізької дирекції Придніпровської залізниці.

Розташований на заході м. Марганець Марганецької міської ради Дніпропетровської області поблизу колишнього заводу піролюзиту на лінії Апостолове — Запоріжжя II між станціями Нікополь (15 км) та Марганець (5 км). 

На платформі зупиняються приміські електропоїзди.

Джерела

Примітки 

Транспорт Марганця
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області